Nichols House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nichols House (Colorado), ID-Nr. 05000930
 Nichols House (Louisiana), ID-Nr. 80001762
 Nichols House (Massachusetts), ID-Nr. 86001857
 Nichols House (Oregon), ID-Nr. 87000400
 Nichols House (Vermont), ID-Nr. 78000247